

Села:
 Нововолодимирівка — Запорізька область, Василівський район (до 2020 року Михайлівський район)
 Нововолодимирівка — Запорізька область, Новомиколаївський район
 Нововолодимирівка — Кіровоградська область, Кропивницький район
 Нововолодимирівка — Миколаївська область, Березнегуватський район
 Нововолодимирівка — Миколаївська область, Єланецький район
 Нововолодимирівка — Миколаївська область, Казанківський район
 Нововолодимирівка — Сумська область, Шосткинський район (до 2020 року — Середино-Будський район)
 Нововолодимирівка — Харківська область, Красноградський район (до 2020 року — Сахновщинський район)
 Нововолодимирівка — Херсонська область, Скадовський район (до 2020 року — Голопристанський район)
 Нововолодимирівка — Херсонська область, Каховський район (до 2020 року — Чаплинський район)
 Нововолодимирівка — Хмельницька область, Кам'янець-Подільський район

Нововолодимирівка — село, ПМР, Григоріопольський район